Biserica Albă se poate referi la:

 o localitate:
Biserica Albă, Banatul de Sud - localitate în Banatul de Sud (Serbia)
Biserica Albă, Rahău - localitate în raionul Rahău (regiunea Transcarpatia, Ucraina)

 un lăcaș de cult
Biserica Albă din Baia
Biserica Albă din București 
Biserica Albă din Iași
Biserica Albă din Roman
Biserica Albă - Postăvari, o fostă biserică din cartierul Postăvarilor